Појам Ена може да се односи на:

 Ена (град)
 Ена (округ), је округ у оквиру покрајине Сицилија у јужном Италији
 Ена (Виченца)
 Ена (река), је река у Француској
 Бедејак ет Ена, је насеље и општина у јужној Француској у региону Средишњи-Пиринеји, у департману Арјеж која припада префектури Фоа

 Ена Беговић, је била хрватска филмска и позоришна глумица
 Ена Попов, је српска певачица, ТВ водитељка и бивша учесница „Великог брата“